Лас Виборас има више значења:

 Лас Виборас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Виборас, Вибориљас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Виборас, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Виборас, Лонгорија (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Виборас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Виборас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Виборас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Виборас (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Виборас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Виборас (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Виборас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Виборас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Виборас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Виборас, Фраксионамијенто Ваље де лас Флорес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Виборас (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Виборас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Виборас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Виборас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Виборас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Виборас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Виборас (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Виборас (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Виборас (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Виборас (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Виборас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Виборас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Виборас (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Виборас, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Виборас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Виборас (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Виборас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику